Големаните е село в Северна България. То се намира в община Велико Търново, област Велико Търново.

География 
Село Големаните се намира на около пет километра югоизточно от град Килифарево. Близки села са Нацовци, Плаково.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
През 1991 г. при прокопаване на водопровод край селото е открито богато погребение на тракийски владетел. При проучването на обекта от археолога Иван Църов се разкрива гроб с около 200 предмета: златни накити (нагръдник, пръстен и гривна), множество съдове, апликации, предмети на въоръжението и др.

Източници 

Села в област Велико Търново
Населени места в община Велико Търново